Нейбур () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Нейбур, Герард (род. 1955) — нидерландский легкоатлет, марафонский бегун.
 Нейбур, Фрисо (род. 1965) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (1993).